Monarchie, een staatsvorm met aan het hoofd een koning
 Rijk (biologie), een rang in de taxonomie